Епархия Исанги () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Исанга, Демократическая Республика Конго. Епархия Исанги входит в митрополию Кисангани. Кафедральным собором епархии Кабинды является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
14 июня 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Enascentium inter», которым учредил апостольскую префектуру Исанги, выдели его из апостольских викариатов Басанкусу (сегодня — Епархия Басанкусу), Кокиатвиля (сегодня — Архиепархия Мбандаки-Бикоро), Лисалы (сегодня — Епархия Лисалы) и Стенливиля (сегодня — Архиепархия Кисангани).

2 июля 1962 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу «Decessorum Nostrorum», которой преобразовал апостольскую префектуру Исангт в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Lodewijk Antoon Jansen S.M.M. (1952 — 20.04.1988);
 епископ Louis Mbwôl-Mpasi O.M.I. (1.09.1988 — 20.05.1997) — назначен епископом Идиофы;
 епископ Camille Lembi Zaneli (2.06.2000 — 8.07.2011);
 вакансия.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Enascentium inter, AAS 43 (1951), стр. 663 
  Булла Decessorum Nostrorum, AAS 55 (1963), стр. 811

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго